een familie van componisten met de naam Padbrué, onder wie:
 Cornelis Thymanszoon Padbrué (ca. 1592–1670), een Haarlemse componist en stadsspeelman;
 David Janszoon Padbrué (ca. 1553-1635), een Nederlandse componist, zanger, luitspeler en de oom van Cornelis Thymanszoon Padbrué.